

Literatura 
 „The Wanderer of Scandinavia; or, Sweden Delivered” – utwór literacki Sibelli Elizabeth Hatfield
 „The Wanderer” – utwór literacki Roberta Bulwera-Lyttona
 The Wanderer (Wędrowiec) – powieść Fritza Leibera

Muzyka 
 The Wanderer – album Donny Summer
 The Wanderer – album grupy Diabulus in Musica
 Wanderer – album grupy Heaven Shall Burn

 „The Wanderer” – utwór Donny Summer
 „The Wanderer” – utwór U2

Pozostałe 
 Wanderer-Werke – niemieckie przedsiębiorstwo
 USS Wanderer – okręt marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych
 Wanderer – graficzny interfejs użytkownika stworzony dla systemu AROS, wzorowany na interfejsie Workbench komputerów Amiga
 Wanderer – synonim rodzaju ryb Euthynnus